Suñé puede referirse a:

 Rubén José Suñé, exfutbolista argentino.
 Juan Suñé Benages, cervantista español.
 Suñé, municipio español de la provincia de Lérida.